een kooktechniek, zie: glaceren (koken)
een schildertechniek, zie: glaceertechniek